NH steht als Abkürzung für:

 All Nippon Airways, japanische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 NATO-Helicopter 90, kurz NH90, ein militärischer Transporthubschrauber
 Natürliche Häufigkeit von chemischen Elementen oder Isotopen 
 Navarra Hoteles; siehe NH Hotel Group, eine spanische Hotelkette 
 Neue Heimat, ehemaliges Wohnungsunternehmen, das dem Deutschen Gewerkschaftsbund gehörte
 Neuharlingersiel, als Abkürzung der Fischereifahrzeuge der Hochseefischerei lt. Liste der Fischereikennzeichen in Deutschland 
 New Hampshire, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Nice hand, bei Kartenspielen im Internet
 Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherung („NH-Sicherung“)
 Provinz Noord-Holland, eine der zwölf Provinzen der Niederlande
 NH (Rundfunk), der regionale Rundfunk für die Provinz Noord-Holland 
 Notfallhilfe/-helfer im Sanitätsdienst
 Nasshaftung, eine Kennzeichnung des Grads der Haftung von Reifen für Kraftfahrzeuge bei Nässe (zur Bestimmung der Verlängerung des Bremswegs)
 
NH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Sonneberg (für Neuhaus am Rennweg)
 Griechenland: Thessaloniki
 Großbritannien: Newcastle upon Tyne
 Norwegen: Skien in der Provinz Vestfold og Telemark

Nh steht für:
 Nihonium, chemisches Element

n.H. steht als Abkürzung für:
 „nach (der) Hidschra“, im islamischen Kalender, siehe Islamische Zeitrechnung
 naturalis Historia

NH